Arban steht für
Jean-Baptiste Arban (1825–1889), französischer Komponist und Kornettist
Francisque Arban (1815–1849), französischer Ballonfahrer
Siehe auch:
Arbane